Robert Louis Henri Jean Potiron de Boisfleury, né le  au château de Buchignon, à Fougeré (Vendée), et mort le  à Versailles, est un journaliste et militant royaliste français.

Biographie 
Sa famille est originaire de Vigneux-de-Bretagne. Pierre Potiron, sieur de La Cruaudière, est sénéchal de Vigneux et de Nort-sur-Erdre. César-Daniel Potiron, sieur de Boisfleury, en Guémené-Penfao, est sénéchal de sept juridictions en 1716. Louis-Théodore Potiron, sieur de Boisfleury, né en 1702, avocat en 1733, sénéchal de la baronnie de Derval. Robert Louis Henri Jean Potiron de Boisfleury est le fils du général César Joseph Potiron de Boisfleury et le petit-fils de Henri Levesque de Puiberneau. Il est le cousin du général Joseph-Marie-Edouard Potiron de Boisfleury.

Élève de l'École militaire de Saint-Cyr, il est promu lieutenant en 1894 et quitte l'armée en 1898. Il reprend du service en 1914 avec le grade de capitaine.

Il se rallia très tôt à l'Action française et fut l'un des premiers rédacteurs de la Revue d'Action française (1899-1908), puis de L'Action française, quotidien dirigé par Charles Maurras et dont il fut l’un des cofondateurs. Boisfleury fut l'un des plus proches collaborateurs de Maurras. Lorsqu'il mourut, il était l'administrateur délégué du quotidien qui s'était établi à Lyon durant l'Occupation.

Publications 
 L'armée et l'Ancien régime, Paris, Nouvelle Librairie nationale, "Cercle Joseph de Maistre", 1907.
 Syndicats d'officiers, Paris, Nouvelle librairie nationale, "Études sociales et politiques", 1911.

Notes et références

Sources
René Rancœur, « Robert de Boisfleury, 1870-1940 », Bulletin Charles Maurras, 2-3, avril septembre 1999, p. 9-15.
Alain de Benoist, Bibliographie générale des droites françaises, Volume 2, 2004.
André Niel, Dictionnaire de la politique française, Volume 5, 1997.
Axel Tisserand, Dieu et le roi : correspondance entre Charles Maurras et l'abbé Penon (1883-1928), 2007.
Henry Coston, Dictionnaire de la politique française, Volume 2, 1967.

Voir aussi

Articles connexes 
 Familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Liens externes 
 
 
 

Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Militaire français de la Première Guerre mondiale
Journaliste français du XIXe siècle
Journaliste français du XXe siècle
Nationaliste français
Personnalité de l'Action française
Orléanisme
Naissance en juin 1870
Décès en avril 1940
Chevalier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Décès à 69 ans